Люк Кейдж () е американски сериал, базиран на комиксовия герой на компанията Марвел.

Това е списъкът с епизоди на сериала.

Общ преглед

Епизоди

Сезон 1 (2016)

Сезон 2 (2018) 

Списъци с епизоди на сериали
Сериали от Киновселената на Марвел